Orcival peut désigner :

Toponymes
Orcival, en Auvergne, dans le département du Puy-de-Dôme

Patronyme
François d'Orcival, journaliste

Pseudonyme 
 Claude Orcival (1924-2005), écrivain, épouse d'Alain Peyrefitte

Entreprise 
La marque Orcival entreprise française de 1939 spécialisée dans les marinières

Autres
La Basilique Notre-Dame d'Orcival, église romane située à Orcival (Puy-de-Dôme)
Le Crime d'Orcival, roman policier d'Émile Gaboriau publié en 1867